Резултати и табела групе Д у првој фази ЕХФ Лиге шампиона у сезони 2011/12.

Резултати 

1. коло

2. коло

3. коло

4. коло

5. коло

6. коло

7. коло

8. коло

9. коло

10. коло

Табела 

ЕХФ Лига шампиона 2011/12.